Epoigny bzw. Époigny steht für:
 Menhire von Époigny, auch Menhire von Pièce des Tourteaux, eine Gruppe von Menhiren auf dem Gebiet der Gemeinde Couches (Burgund) im Departement Saône-et-Loire, Frankreich 
 (198993) Epoigny, einen Asteroiden, benannt nach der Megalithanlage bei Couches